Il singolare del torneo di tennis Open de Franche Comté 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Cyril Saulnier che ha battuto in finale Eric Taino 7-68, 6-4.

Teste di serie 

 Julien Boutter (primo turno)
 Kristof Vliegen (secondo turno)
 Marc Rosset (primo turno)
 Dick Norman (secondo turno)

 Jan Vacek (quarti di finale)
 Noam Okun (primo turno)
 Igor' Kunicyn (primo turno)
 Julian Knowle (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Franche Comté 2003